Das Adjektiv lettisch bezieht sich auf

den baltischen Staat Lettland
das Volk der Letten
die lettische Sprache
das Lettische Gambit, eine Eröffnung des Schachspiels